

Anno 
 977 o 977 a.C.

Codici 
 977 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Markree, nella contea di Sligo, dell'Irlanda
 977 codice EAN relativo ai periodici (ISSN)

Matematica 
 977 – numero